Veitschbach heißen folgende geographischen Objekte: 

 Veitschbach (Gemeinde Neuberg), Ortschaft von Neuberg an der Mürz, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark
 Veitschbach (Mürz bei Neuberg), Bach zur Mürz bei Neuberg an der Mürz, am Osthang der Veitschalpe, Steiermark
 Große Veitsch, Großer Veitschbach oder Lambach, Bach zur Mürz am Südhang der Veitschalpe bei Veitsch und Mitterdorf, Steiermark
 Kleine Veitsch, Kleinveitschbach, östlicher Quellbach der Veitsch (Lambach), Steiermark

Siehe auch: 
 Veitsch, Veitscherbach